Оси́нки — посёлок станции в городском округе Семёновский Нижегородской области.

Описание 
Расположена в 10 км от административного центра сельсовета — Посёлка станции Тарасиха и 52 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

Транспорт 
В посёлке располагается станция Осинки Горьковской железной дороги. Раньше на станции было здание вокзала.

По окраине проходит автомобильная дорога регионального значения .

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский